Leninske (ukrainisch Ленінське) ist

der Name von Siedlungen städtischen Typs in der Ukraine:
 Leninske (Swerdlowsk) Siedlung städtischen Typs in der Oblast Luhansk in der Stadtgemeinde Swerdlowsk

der Name von Dörfern in der Ukraine:
 Leninske (Amwrossijiwka), Dorf in der Oblast Donezk im Rajon Amwrossijiwka
 Leninske (Krasnohwardijske), Dorf in der Autonomen Republik Krim im Rajon Krasnohwardijske
 Leninske (Lenine), Dorf in der Autonomen Republik Krim im Rajon Lenine
 Leninske (Nowoasowsk), Dorf in der Oblast Donezk im Rajon Nowoasowsk
 Leninske (Starobeschewe), Dorf in der Oblast Donezk im Rajon Starobeschewe
 Leninske (Beryslaw), Siedlung in der Oblast Cherson im Rajon Beryslaw

der ehemalige Name von Dörfern und Siedlungen in der Ukraine:
 Leninske, 1923–1938 Name der Siedlung Schachtarske in der Oblast Luhansk im Stadtkreis von Swerdlowsk
 Leninske, bis 2016 der Name einer Siedlung städtischen Typs in der Oblast Donezk in der Stadtgemeinde Torezk, siehe Piwdenne (Bachmut)
 Leninske, bis 2016 der Name eines Dorfes in der Oblast Charkiw im Rajon Sachnowschtschyna, siehe Selenyj Klyn
 Leninske, bis 2016 der Name eines Dorfes in der Oblast Chmelnyzkyj im Rajon Starokostjantyniw, siehe Lissowe (Starokostjantyniw)
 Leninske, bis 2016 der Name eines Dorfes in der Oblast Chmelnyzkyj im Rajon Teofipol, siehe Pidlisky (Teofipol)
 Leninske, bis 2016 der Name eines Dorfes in der Oblast Chmelnyzkyj im Rajon Tschemeriwzi, siehe Wyschnewe (Tschemeriwzi)
 Leninske, bis 2016 der Name eines Dorfes in der Oblast Cherson im Rajon Skadowsk, siehe Karabulat
 Leninske, bis 2016 der Name eines Dorfes in der Oblast Dnipropetrowsk im Rajon Apostolowe, siehe Hruschiwka (Apostolowe)
 Leninske, bis 2016 der Name eines Dorfes in der Oblast Dnipropetrowsk im Rajon Meschowa, siehe Stepowe (Meschowa)
 Leninske, bis 2016 der Name eines Dorfes in der Oblast Dnipropetrowsk im Rajon Solone, siehe Bohdaniwka (Solone)
 Leninske, bis 2016 der Name eines Dorfes in der Oblast Donezk im Rajon Pokrowsk, siehe Hryhoriwka (Pokrowsk) 
 Leninske, 1947–2016 der Name eines Dorfes in der Oblast Kiew im Rajon Skwyra, siehe Tarassiwka (Skwyra)
 Leninske, bis 2016 der Name eines Dorfes in der Oblast Kirowohrad im Rajon Mala Wyska, siehe Passitschne (Mala Wyska)
 Leninske, bis 2016 der Name eines Dorfes in der Oblast Saporischschja im Rajon Polohy, siehe Druschne (Polohy)
 Leninske, bis 2016 der Name eines Dorfes in der Oblast Saporischschja im Rajon Melitopol, siehe Myrne (Melitopol)
 Leninske, bis 2016 der Name eines Dorfes in der Oblast Schytomyr im Rajon Ljubar, siehe Kwitnewe (Schytomyr, Ljubar)
 Leninske, bis 2016 der Name eines Dorfes in der Oblast Sumy im Rajon Krolewez, siehe Spaske (Krolewez)
 Leninske, bis 2016 der Name eines Dorfes in der Oblast Sumy im Rajon Lebedyn, siehe Myrne (Lebedyn)
 Leninske, bis 2016 der Name eines Dorfes in der Oblast Sumy im Rajon Sumy, siehe Stepne (Sumy, Kindratiwka)
 Leninske, 1990–2016 der Name eines Dorfes in der Oblast Tscherkassy im Rajon Drabiw, siehe Bohdaniwka (Drabiw)
 Leninske, bis 2016 der Name eines Dorfes in der Oblast Tscherkassy im Rajon Smila, siehe Tschubiwka
 Leninske, bis 2016 der Name eines Dorfes in der Oblast Tscherkassy im Rajon Tschornobaj, siehe Stepowe (Tschornobaj)
 Leninske, bis 2016 der Name einer Siedlung in der Oblast Charkiw im Rajon Krasnohrad, siehe Druschba (Krasnohrad)

Siehe auch:
 Leninsk (Begriffsklärung)
 Leninskoje